Проигрыватель — устройство для воспроизведения музыки/мультимедиа с того или иного носителя (без функции записи).

 аналоговый:
 звука: проигрыватель грампластинок; валкмен (кассетный)
 видео: видеопроигрыватель (видеоплеер)
 цифровой